Еличич — фамилия.
 Еличич, Драголюб (1902—1963) — сербский военнослужащий, один из самых юных участников Первой мировой войны.
 Еличич, Мирко (род. 1965) — австралийский футбольный тренер.
 Еличич, Йошко (род. 1971) — хорватский футболист, полузащитник.